Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) steht für folgende Fachhochschulen:

 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH-AW)
 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg)